Balázs Mihály (1930–1999) pedagógus, újságíró, szerkesztő, irodalomtörténész
Balázs Mihály (1948–) irodalomtörténész, egyetemi tanár
Balázs Mihály (1955–) Kossuth- és Ybl-díjas építész
Balázs Mihály (1958–) súlyemelő
Balázs Mihály (1963–) dorogi közéleti személyiség
Balázs Mihály televíziós újságíró